Тимофе́й Дми́триевич Флори́нский (28 октября 1854, Санкт-Петербург — 2 мая 1919, Киев, расстрелян органами ВЧК) — русский филолог-славист, историк, византинист, политический деятель, член-корреспондент Императорской академии наук (1898) по Отделению русского языка и изящной словесности, заслуженный ординарный профессор Императорского университета св. Владимира, доктор славянской филологии, действительный статский советник.

Биография 
Сын магистра богословия и историка церкви, ключаря Петропавловского собора протоиерея Дмитрия Иродионовича Флоринского.

Окончил с золотой медалью в 1872 году 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию, затем историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1876) — учился у профессоров В. И. Ламанского и В. Г. Васильевского, получил золотую медаль за работу «Критический разбор свидетельств Константина Порфирородного о южных славянах». По окончании курса был оставлен для подготовки к профессорскому званию.

В 1880—1881 годах преподавал на Высших женских курсах, а в 1881 году защитил магистерскую диссертацию «Южные славяне и Византия во второй четверти XIV века». В следующем году назначен доцентом в Университет святого Владимира в Киеве. В 1888-м защитил докторскую диссертацию «Памятники законодательной деятельности Душана, царя сербов и греков» и был назначен ординарным профессором и деканом историко-филологического факультета (1890—1905). В 1906—1907 — директор Киевского частного женского коммерческого училища. В 1909 — председательствующий в Киевском временном комитете по делам печати, киевский цензор по иностранной цензуре, в 1910—1917 — председатель профессорского дисциплинарного суда при Университете Св. Владимира. В 1916—1917 гг. — военный цензор.

Признан мировым научным сообществом за свои выдающиеся научные заслуги, состоял членом Киевского общества Нестора Летописца (с 1882), членом-корреспондентом Югославянской Академии наук в Загребе (с 1890), Королевского Чешского общества наук в Праге (с 1891), Сербской королевской Академии (с 1897), членом Чешской Академии императора Иосифа (1898), Русского Археологического института в Константинополе (с 1895), Московского Императорского археологического общества (с 1896), Славянского вспомогательного общества в Москве (1903), Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной академии (1904), почетным членом Славянского благотворительного общества в Болгарии (1904), лауреатом премий митрополита Макария (1889) и имени М. В. Ломоносова ИАН (1897).

Флоринский активно участвовал в общественно-политической жизни — состоял товарищем председателя в Киевском славянском благотворительном обществе, редактировал журнал «Славянский ежегодник», выступал с докладами и речами по славянским вопросам. Т. Д. Флоринский был русским патриотом, участвовал в патриотическом и монархическом движении на Украине.

В честь Флоринского издан «Изборник Киевский: Тимофею Дмитриевичу Флоринскому посвящают друзья и ученики» (К., 1904).

Он являлся одним из инициаторов создания и почётным членом Киевского клуба русских националистов, выступал против раскола русского народа, боролся с украинским сепаратизмом.

Особый интерес в этом отношении представляет его сочинение, вызвавшее большой общественный резонанс, «Малорусский язык и „украінсько-руський“ литературный сепаратизм» (1900). Эта небольшая работа до сих пор не утратила научной актуальности.

В своих мемуарах В. В. Зеньковский писал:
Припомним, однако, ту жестокую борьбу, которую вел покойный проф. Т. Д. Флоринский (мой коллега в Киевском университете) за то, чтобы признать украинский язык не особым языком, а особым „наречием“, что филологически, конечно, стоит рангом ниже. Надо признать, что с строго научной точки зрения вопрос, является ли „украинска мова“ языком или наречием, может быть решен и в одну, и в другую сторону: помимо самой условности терминологии и за одно, и за другое решение есть солидные объективные аргументы. Но из филологической сферы этот спор — ещё до революции [в 1900-х гг.] — был перенесен в область политики: защитники учения о „наречии“ стояли за неотделимость Украины от России не только в политической, но и культурной сфере, отвергали самый термин „Украина“, „украинский“ — заменяя его „Малороссия“, „малорусский“. Официальная точка зрения на „малорусский“ вопрос опиралась на всю эту аргументацию Флоринского и его сподвижников, проводя, по существу, начала русификации. Только, если Флоринский и его группа оправдывали всю систему цензурных насилий, которыми пользовалась тогда власть в Юго-Западном крае, то были и такие „антиукраинцы“ (напр. П. Б. Струве, проф. Леон. Н. Яснопольский), которые не мирились с этой системой цензурных насилий как по общим основаниям либерализма, так особенно потому, что эти насилия лишь усиливали, как всегда, украинское движение, облекая его венцом мученичества. Общая позиция заключалась здесь в тайном или прикрытом отвержении самого понятия „украинской культуры“, дозволительными формами считалась лишь песня, художественный узор да ещё кулинария.
С Флоринским полемизировали В. Б. Антонович, С. Томашевский, К. Михальчук, В. П. Науменко (напр.: Науменко В. Решен ли проф. Т. Д. Флоринским вопрос о книжной малорусской речи? // Киевская старина. 1900. Т. 68, кн.1).

Флоринский был другом Ю. А. Кулаковского (сохранилась обширная переписка), Н. П. Дашкевича, А. И. Соболевского.

1 марта 1914 г. — к 35-летию ученой деятельности Флоринского — Славянское Благотворительное общество С.-Петербурга организовало юбилейный вечер. Академик А. И. Соболевский на нём отмечал, что Флоринский — «историк по призванию вначале, профессор в расцвете своей деятельности стал славяноведом по преимуществу. Чрезвычайно трудоспособный, Флоринский имел по 9 часов лекций, при этом неся обязанности декана факультета, а иногда исполняя ещё и ректорские обязанности». В. Н. Кораблев так охарактеризовал Флоринского: «Никто из учеников профессора Ламанского и сам маститый учитель не написал столько ценных работ по славянству, сколько Тимофей Дмитриевич Флоринский. Современному ученому, изучающему славянство, нельзя обойтись без Флоринского».

В 1915 г. Флоринский стал товарищем председателя Благотворительного Комитета «Киев — галичанам».

2 мая 1919 года расстрелян Киевской ЧК. Когда Киев был взят красными, у кого-то при обыске был найден список членов Киевского клуба русских националистов. После ухода большевиков обезображенное тело Флоринского было торжественно предано земле Аскольдовой могилы — рядом со старшим сыном Сергеем Тимофеевичем, погибшим на фронте в 1916-м. Позднее прах обоих был перенесен вдовой — В. И. Флоринской — на Лукьяновское кладбище. До наших дней могила не сохранилась.

Семья 
С 1885 года был женат на Вере Ивановне Кремковой (с начала 1920-х в эмиграции). Их дети:
 Дмитрий (1889—1939), советский дипломат, заведующий протокольным отделом Наркомата иностранных дел. Расстрелян в 1939 году.
 Сергей (1891—17.05.1916) — прапорщик, погиб в Первой мировой войне
  (1895—1981), воспитанник 1-й Киевской гимназии, студент Киевского университета. В Первую мировую войну — офицер. В эмиграции в Англии, затем в США. Заслуженный профессор экономики Колумбийского университета, автор работ по истории России.
 Вера — мать художника И. В. Савицкого

Труды 
 Византия во второй четверти XIV века. // СПб., 1879.
 Андроник Младший и Иоанн Кантакузин / Т. Д. Флоринский. – СПб: Тип. В.С. Балашева и К°, 1879. – 145 с. –  по подписке.
 Афонские акты и фотографические снимки с них в собраниях П. И. Севастьянова. // СПб., 1880.
 Константин Порфирородный как писатель о южных славянах перед судом новейшей критики. // ЖМНП. 1880. № 1.
 Новые материалы для истории Дубровника. // ЖМНП. 1880. № 9.
 Вступительная лекция. // Университетские известия (УИ). 1882. № 4, ч. 2.
 Южные славяне и Византия во второй четверти XIV века: В 2 вып. // СПб., 1882.
 Новые книги по южнославянской истории. // УИ. 1883. № 4.
 Новые материалы по истории Греции в средние века. // УИ. 1883. № 10.
 Политическая и культурная борьба на Греческом Востоке в первой половине XIV века. // УИ. 1883. № 2, № 3, № 9.
 В. В. Макушев: некролог. // Славянский ежегодник. К., 1884.
 Юбилей В. И. Ламанского. // Славянский ежегодник. К., 1884.
 Юрий Даничич: некролог. // Славянский ежегодник. К., 1884.
 Юбилей Франца Миклошича. // Славянский ежегодник. К., 1884.
 Гус и Виклеф. // УИ. 1884. № 5.
 Новые книги по этнографии и истории славян. // УИ. 1884. № 10.
 Новый русский труд по истории Византии. // УИ. 1884. № 8.
 Заметки о новых книгах по славяноведению. // УИ. 1885. № 2.
 Изучение болгарской народной старины. // УИ. 1885. № 9.
 Новости сербской литературы. // УИ. 1885. № 3.
 Польский ученый труд о Дубровнике. // УИ. 1886. № 5.
 Словенская Матица и её издания. // УИ. 1886. № 2.
 Заметки о новых трудах по славянской филологии и истории. // УИ. 1887. № 7.
 Памятники законодательной деятельности Душана, царя сербов и греков: хрисовулы, сербский Законник, сборники византийских законов. К., 1887. 492 с.
 Новые книги по сербской истории. // УИ. 1888. № 7.
 В память пятисотлетия Косовской битвы / Т. Д. Флоринский. – б.м.: б.и., 1889. – 30 с. – по подписке.
 Новейшие исследования архимандрита Илариона Рувараца. // УИ. 1889. № 12.
 Новые книги по славяноведению. // УИ. 1889. № 1; 1891. № 7.
 Новое открытие в области глаголицы и вопрос о происхождении славянского миссала. // УИ. 1890. № 11.
 Памяти Миклошича. // УИ. 1891. № 4.
 Глаголический Миссал Хервои, воеводы Боснийского и герцога Сплитского. // УИ. 1892. № 1.
 Ян Амос Коменский, друг человечества. // УИ. 1892. № 4, ч. 2.
 Новейшие труды по изучению южно-славянской старины и народности / Т. Д. Флоринский. – : Типография Императорского Университета св. Владимира. Акционерного общества печати и издательского дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1894. – 51 с. –  по подписке.  
 Новейшие труды по изучению южно-славянской старины и народности // УИ. 1894. № 12.
 Жизнь и труды д-ра Фр. Рачкого, первого председателя Югославянской академии. // УИ. 1895. № 12.
 Западные славяне в начале и конце XIX века. // К., 1895.
 Лекции по славянскому языкознанию: В 2 ч., К., 1895. Ч. 1. 530 с.
 Новые труды по славяноведению. // УИ. 1895. № 7.
 Обзор важнейших трудов по славяноведению за 1895—1896 гг. // УИ. 1896. № 5.
 Лекции по славянскому языкознанию: В 2 ч., СПб.; К., 1897. Ч. 2. 712 с.
 Успехи научной разработки польского языка за последние двадцать пять лет. // УИ. 1897. № 8.
 Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. К., 1899 (отклик: Антонович В. Б. К вопросу о галицко-русской литературе (По поводу статьи проф. Т. Д. Флоринского). // Киевская старина. 1900. Кн. 3).
 Пушкин и Челяковский. // УИ. 1899. № 5, ч. 2.
 О происхождении и имени моравских Валахов. // Доклад на XI Археологическом съезде в Киеве. Август 1899 г.
 История сербо-хорватской литературы. К., 1900.
 Зарубежная Русь и её горькая доля. К., 1900.
 Малорусский язык или «украінсько-руський» литературный сепаратизм. СПб., 1900.
 Тревожные вопросы дня в Славянском мире. // Киевлянин. 1901. № 133.
 Отзыв о сочинении г-на Фридриха Вестберга «Комментарий на записку Ибрагима Ибн-Якуба о славянах» // Отчет о сорок втором присуждении наград графа С. С. Уварова. СПб., 1902.
 Отзыв о сочинении приват-доцента В. А. Францева «Очерки по истории чешского возрождения», представленном для получения степени магистра славянской филологии // УИ. 1903. № 7, ч. 1.
 Рецензия на сочинение А. Н. Ясинского «Очерки и исследования по социальной и экономической истории Чехии в средние века» (Юрьев, 1901) // Отчет о присуждении Ломоносовской премии в 1901 году. СПб., 1903.
 Фёдор Яковлевич Фортинский: некролог. // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. 1903. Кн. 17, вып. 2.
 Древнейший памятник болгарского права // Сборник статей по истории права в честь М. Ф. Владимирского-Буданова. К., 1904.
 Дубровницкий статут 1272 года. // Новый сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В. И. Ламанского. СПб., 1905.
 Славянофильство Т. Г. Шевченка. // УИ. 1906. № 8.
 Славянское племя: Статистико-этнографический обзор современного славянства (с прил. 2-х этнографич. карт). К., 1907.
 Отзыв о сочинении профессора Императорского Варшавского университета В. А. Францева «Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX века». (Прага, 1906) // УИ. 1907. № 7, ч. 1.
 Славяноведение: Курс лекций. К., 1911 (гектограф.).
 Этнографическая карта Западного славянства и Западной Руси: Приложение. Объяснения. Источники и пособия. Статистические данные. Поправки. К., 1911.
 Рабство и торговля рабами в Дубровнике по данным статута 1272 г. и его продолжений. // Serta Borysthenica: Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. К., 1911.
 Курс славяно-русской палеографии. К., 1913 (гектограф.).
 Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению: 1898—1913 гг. К., 1913.
 Новая этнографическая карта Южной Македонии. // УИ. 1914. № 1, ч. 2.
 Пособие к лекциям по истории чехов. К., 1915 (гектограф.).
 Отзыв о сочинении А. Л. Петрова «Материалы для истории Угорской Руси» (СПб., 1911) // Записки Императорской академии наук: Отчет о пятьдесят четвёртом присуждении наград графа С. С. Уварова. Пг, 1915. Т. 12. Прил. № 6.
 Докладная записка по вопросу о введении преподавания малорусского языка в средних учебных заведениях // Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції (1917—1920 рр.): Матеріали, документи, спогади. К., 2000. Кн. 1.

Литература 
 
 Т. Д. Флоринский // УИ. 1882. № 6.
 Флоринский Тимофей Дмитриевич // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира: 1834—1884 / Под ред. В. С. Иконникова. К., 1884.
 Соболевский А. И. Проф. Т. Д. Флоринский // Славянские известия. 1914. № 6.
 Флоринский // Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования: 1864—1914. М., 1915. Т. 2, ч. 1.
 Успенский Ф. И. Ещё раз о Т. Д. Флоринском // Вестник литературы. 1919. № 6.
 Т. Д. Флоринский: некролог // Русский исторический журнал. 1921. Кн. 7.
 Сперанский М. Н. Проф. Тимофей Дмитриевич Флоринский (1854—1919) // Научные известия. М., 1922. Сб. 2.
 Francev V. Timofei Dmitrijevic Florinskij // Almanach Eeske academie ved a umi ni. 1923.
 Булахов М. Г. Флоринский // Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Минск, 1976.
 Наумов Е. П. Флоринский // Славяноведение в доревлоюционной России: Биобиблиогр. словарь. М., 1979.
 Перченок Ф. Ф. Список репрессированных членов Академии наук // In memoriam: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб., 1995.
 Яровий В. Профессор Т. Д. Флоринський — фундатор викладання історичної славістики та засновник болгаристики в Університеті св. Володимира // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури. К., 1999. Ч. 1.
 Чеканов В. Ю. Питання ранньосередньовічної етнічної історії південних слов’ян у наковому доробку Т. Д. Флоринського (1854—1919) // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. К., 1999. С. 90-94.
 Щербань Т. О. Тимофій Дмитрович Флоринський (1854—1919). К., 2004. 200 с.
 Пучков А. А. Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византинистики в России. 2-е изд. СПб., 2004.
 Ильинский Г. Т. Д. Флоринский как историк славянства (К девяностолетию со дня смерти) // Византийский временник. М., 2006. Т. 65 (90).
 Чеканов В. Ю. Т. Д. Флоринський та його внесок у розробку концепції греко-слов’янського світу // Університет. 2009. № 3. С. 96-99.
 Пучков А. О. Федір Успенський про останні місяці Тимофія Флоринського: Київ, лютий–травень 1919 року // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна: Збірник наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845–1928). Київ, 2016. С. 194–200.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография в «Большой энциклопедии русского народа».

Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Слависты Российской империи
Историки Российской империи
Монархисты Российской империи
Действительные статские советники
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)
Члены Киевского клуба русских националистов
Профессора Императорского университета Святого Владимира
Преподаватели Бестужевских курсов
Похороненные на Лукьяновском кладбище
Расстрелянные в Гражданскую войну в России
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1919 году
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)
Члены Киевского общества летописца Нестора